elytron – pokrywa skrzydłowa niektórych owadów
 Elytron – czasopismo naukowe

Zobacz też 
 Elytra